Walton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Walton County (Florida)
Walton County (Georgia)